

Міждуріч'є — село, Алатирський район, Чувашія
 Міждуріч'є — селище, Бійський район, Алтайський край
 Міждуріч'є — село, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Міждуріч'є — село, Локтівський район, Алтайський край
 Міждуріч'є — село, Тюльганський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Межиріччя (значення)